CBB é uma sigla que pode significar:

 Confederação Brasileira de Basketball, órgão responsável pela organização do basquete no Brasil;
 Confederação Brasileira de Boxe, órgão responsável pela organização do boxe no Brasil;
 Convenção Batista Brasileira, mais antigo grupo Batista no Brasil;
 Centro Brasileiro Britânico;
 Centro de Biociências e Biotecnologia, centro de ensino da Uenf.

Desambiguações de siglas